Franz Wüllner kan syfta på:

* Franz Wüllner (1798–1842), tysk klassisk filolog och jämförande språkforskare
 Franz Wüllner (1832–1902), tysk komponist och dirigent